Rugby Americas North Women’s Sevens 2018 – czternaste mistrzostwa strefy RAN w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Rugby Americas North mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie RAN, które odbyły się wraz z turniejem męskim w Bellevue Plantation and Polo Club w Saint Michael w dniach 22–23 września 2018 roku. Turniej służył również jako kwalifikacja do innych zawodów.

Pod nieobecność Amerykanek i Kanadyjek tytuł – pomimo porażki w fazie grupowej – obroniły reprezentantki Meksyku zyskując tym samym prawo do reprezentowania regionu w rozgrywanym wraz z Hong Kong Sevens 2019 turnieju kwalifikacyjnym do WSS, obydwaj finaliści awansowali także na Igrzyska Panamerykańskie 2019. Wyróżnienie dla najlepszej zawodniczki turnieju otrzymała przedstawicielka triumfatorek, Daniela Rosales.

Informacje ogólne 
Barbados Rugby Football Union otrzymał prawa do organizacji turnieju w marcu 2018 roku, a zaplanowane do rozegrania w Barbados Polo Club w Saint James zawody przed samym ich rozpoczęciem ostatecznie przeniesiono do Bellevue Plantation and Polo Club w Saint Michael.

Uczestniczące zespoły przedstawiono pod koniec lipca, zaś format zawodów na początku sierpnia 2018 roku. W mistrzostwach wzięło udział dziesięć reprezentacji, które w pierwszej fazie rywalizowały systemem kołowym w ramach dwóch pięciozespołowych grup. Czołowa dwójka z każdej z grup awansowała do półfinałów, drużyny z miejsc trzecich i czwartych rywalizowały o Plate, pozostała dwójka zaś o Bowl. Stawką mistrzostw prócz medali było również jedno miejsce w turnieju kwalifikacyjnym do sezonu 2019/2020 World Rugby Women’s Sevens Series, dla czołowej dwójki zaś udział w turnieju rugby 7 na Igrzyskach Panamerykańskich 2019.

Wstęp był bezpłatny, a zawody były także transmitowane w Internecie na oficjalnym kanale YouTube federacji.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona RAN 

2018
2018 w rugby union
2018 w Ameryce Północnej
Barbados w XXI wieku
Rugby union na Barbadosie